Кирил Тодоров Петков (, ) — болгарский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.

Родился в 1933 году в селе Доситеево общины Харманли Хасковской области. В 1960 году принял участие в Олимпийских играх в Риме, но стал лишь 9-м. В 1964 году завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. На чемпионате мира 1965 года стал обладателем серебряной медали.

Умер 22 января 2019 года и стал почётным гражданином Перника.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Болгарии
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года